rijeka (vodotok)
 Rijeke (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak, BiH